Марве́н Марте́н (; 10 января 1988, Париж, Франция) — французский футболист, полузащитник клуба «Йер». Выступал за сборную Франции, участник чемпионата Европы 2012.

Клубная карьера 

Мартен начал свою футбольную карьеру в одном из малоизвестных клубов Парижа — Монруж 92. В 2004 году он оказался в юношеской академии футбольного клуба «Сошо», с которым в дальнейшем подписал и свой первый профессиональный контракт.

Мартен играет за основной состав «Сошо» с сезона 2008/09. Дебютировал в Лиге 1 30 августа 2008 года в проигранном со счетом 1:2 выездном матче против «Марселя». А 13 мая 2009 года Мартен забил первый в своей карьере гол — в ворота «Монако».

По итогам чемпионата Франции 2010/11 Марвен Мартен с 17 голевыми передачами возглавил список лучших ассистентов турнира.

20 июня 2012 года «Лилль» подтвердил на своем веб-сайте, что Мартен присоединился к клубу после заключения пятилетнего контракта. Стоимость трансфера не разглашается. 13 июля 2016 года Мартин перешёл в аренду в недавно получивший повышение клуб Лиги 1 «Дижон» после того, как тренер «Лилля» Фредерик Антонетти заявил, что игрок не входит в его планы на предстоящий сезон. 11 августа 2017 года, после возвращения из аренды, он был освобождён от контракта с «Лиллем».

14 августа 2017 года Мартен присоединился к команде Лиги 2 «Реймсу» по однолетнему контракту с возможностью продления ещё на два года. Мартен помог «Реймсу» выиграть Лигу 2 и вывести их в Лигу 1 на сезон 2018/19.

Национальная сборная 
Мартен провел за молодежную сборную Франции 8 матчей, в которых забил 1 гол. Дебют — товарищеский матч с командой Дании 15 ноября 2008 года. В том матче Франция одержала победу со счетом 1:0.

6 июня 2011 года Мартен дебютировал в составе сборной Франции. Он вышел на замену на 76 минуте матча со сборной Украины и отметился двумя забитыми голами в ворота Андрея Пятова.

Статистика 
По состоянию на 10 февраля 2021 года

Международная

Факты 
 В октябре 2010 года Мартен оказался в центре скандала, когда заявил в одном из своих интервью, что никогда не смог бы играть в такой команде, как «Пари Фут Гей», за который выступают представители сексуальных меньшинств. В итоге футболист был вынужден принести извинения данной команде.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Сошо»
Игроки ФК «Лилль»
Игроки ФК «Дижон»
Игроки ФК «Реймс»
Игроки ФК «Шамбли»
Игроки ФК «Йер»